Кубок Канады по кёрлингу 2019 () проводился в городе Ледюк (провинция Альберта) c 27 ноября по 1 декабря 2019 года как для мужских, так и для женских команд. Розыгрыш Кубка проводился в 15-й раз.

Победители турнира, кроме призовых сумм, получали автоматическую квалификацию для участия в следующем розыгрыше Кубка Канады в 2020, в очередном розыгрыше Континентального кубка 2020 (в составе команды Северной Америки), а также в Канадском олимпийском отборе по кёрлингу 2021.

Среди мужских команд победителями (впервые в своей истории) стала команда скипа Джона Эппинга.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Рэйчел Хоман (во 2-й раз в своей истории выиграв Кубок; предыдущая победа была в 2015 году).

Официальный хештег розыгрыша Кубка: #CANCUP2019 .

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: команда, занявшая 1-е место, проходит напрямую в финал, команды, занявшие в группе 2-е и 3-е место, играют в полуфинале за выход в финал.

Время начала матчей указано по UTC−6.

Мужчины

Команды

Групповой этап 

  команды, вышедшие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 30 ноября, 19:00

Финал. 1 декабря, 12:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Канады 2019
 Официальная газета турнира «The Morning Cup» (5 выпусков; PDF)
 Мужской турнир — Curlingzone
 Женский турнир — Curlingzone
 Видео: плейлист «2019 Home Hardware Canada Cup» (… видео: полные записи матчей, лучшие моменты, интервью) — канал «Curling Canada» на YouTube

2019
Спорт в Канаде в 2019 году
Спортивные соревнования в Альберте
Ноябрь 2019 года
Декабрь 2019 года